Kogia pusilla — вимерлий вид кашалотів із середнього пліоцену Італії, споріднений із сучасними когіями K. sima та K. breviceps. Він відомий з одного черепа, відкритого в 1877 році, і до 1997 року вважався різновидом дзьобастих китів. Череп має багато характеристик з іншими кашалотами і порівнянний за розміром з черепом K. sima. Як і сучасна Когія, вона, ймовірно, полювала на кальмарів у сутінковій зоні та часто відвідувала континентальні схили. Середовище, в якому він мешкав, ймовірно, був спокійним, прибережним районом з поєднанням піщаного та твердого скельного морського дна. K. pusilla, ймовірно, вимер внаслідок льодовикових періодів наприкінці пліоцену.

Таксономія

Примітки 

Роди ссавців
Ссавці пліоцену